Dagh bezeichnet:

 Dagh Indústria e Comércio de Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Kurd Dagh, Region zwischen der Türkei und Syrien